Robert Ingersoll ist der Name folgender Personen:

* Robert Ingersoll (Schriftsteller) (* 1952), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Robert G. Ingersoll (1833–1899), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Menschenrechtler und Agnostiker
 Robert S. Ingersoll (1914–2010), US-amerikanischer Diplomat